Томай:

 Томай — село в составе автономного территориального образования Гагаузия в Молдавии.
 Томай — село в Леовском районе Молдавии.
 Новый Томай — село в Леовском районе Молдавии.
 Томай — село в Словении.